Сержант милиции может означать:

 Сержант милиции — специальное звание младшего начальствующего состава милиции.
 Сержант милиции — повесть Ивана Лазутина.
 Сержант милиции — 3-серийный детективный фильм 1974 года.